Wallberg steht für:

 Wallberg, Berg (1722 m) im Mangfallgebirge, Bayern
 den Trümmerberg von Pforzheim
 ein Stadtbezirk von Lübeck, siehe Lübeck-Kücknitz
 Burg Wallberg, Burgruine bei Kleinwallstadt, siehe Altes Schloss (Kleinwallstadt)
 eine Landschaftsform, siehe Os (Landschaft)

Wallberg ist der Familienname folgender Personen:
 Frida Wallberg (* 1983), schwedische Boxerin
 Heinz Wallberg (1923–2004), deutscher Dirigent
 Walter Wallberg (* 2000), schwedischer Freestyle-Skier

Siehe auch:
 Vahlberg (Begriffsklärung)
 Valberg (Begriffsklärung)
 Wahlberg
 Walberg
 Wallburg (Begriffsklärung)